Plaats in Indonesië
 Mojorejo (Sindang Kelingi), een plaats in het bestuurlijke gebied Rejang Lebong in de provincie Bengkulu
 Mojorejo (Bendosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Mojorejo (Junrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Batu in de provincie Oost-Java
 Mojorejo (Kawedanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Mojorejo (Kebonsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Mojorejo (Kedungadem), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Mojorejo (Kemlagi), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Mojorejo (Pungging), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Mojorejo (Ngraho), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Mojorejo (Wates), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java